

Događaji
 Sargon II. nasljeđuje na asirijskom prijestolju kralja Salmanasara V.
 U Kini započinje period "proljeće i jesen" koji će trajati do 481. pr. Kr.

Rođenja

Smrti